Mathieu Tschantré (né le  à Douanne dans le canton de Berne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière en club
Formé au HC Bienne, il a joué dans toutes les catégories de jeunes et est membre de l'équipe championne du championnat junior élite A en 2001. Cette année-là, il débute dans la LNB. Il a remporté la seconde division suisse en 2004, 2006, 2007, et 2008 année où il est promu capitaine. Le club accède à la LNA en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||HC Bienne||LNB||5||0||0||0||0|| || || || ||
|- 
|2001-2002||HC Bienne||LNB||31||2||3||5||4||5||0||0||0||0
|-
|2001-2002 ||HC Bienne U20||Juniors Élites A||36||10||10||20||32||1||1||0||1||0
|-
|2002-2003||HC Bienne U20||Juniors Élites A||5||1||1||2||8||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||HC Bienne||LNB||36||6||4||10||20||19||7||4||11||29
|- 
|2003-2004 || HC Bienne U20||Juniors Élites A||11||6||3||9||18||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||HC Bienne||LNB||44||7||8||15||57||12||4||1||5||10
|-
|2005-2006||HC Bienne||LNB||12||2||2||4||4||17||3||2||5||22
|-
|2006-2007||HC Bienne||LNB||43||9||18||27||44||22||8||6||14||36
|-
|2007-2008||HC Bienne||LNB||45||19||34||53||48||21||7||7||14||24
|-
|2008-2009||HC Bienne||LNA||42||10||11||21||24||13||4||5||9||16
|-
|2009-2010|| HC Bienne||LNA||41||6||9||15||48||2||0||0||0||2
|-
|2010-2011|| HC Bienne||LNA||44||9||9||18||10||5||0||1||1||2 
|-
|2011-2012|| HC Bienne||LNA||49||8||10||18||24||5||0||1||1||2 
|-
|2012-2013|| HC Bienne||LNA||50||14||10||24||22||3||0||0||0||8
|-
|2013-2014|| HC Bienne||LNA||45||5||5||10||32||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||32||7||8||15||12||7||0||2||2||4
|-
|2015-2016 || HC Bienne || LNA || 50 || 9 || 13 || 22 || 18 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA||29||6||4||10||10||5||0||0||0||8
|-
|2017-2018|| HC Bienne||LNA||32 || 8 || 4 || 12 || 24 || 10 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
|2018-2019|| HC Bienne||LNA||47 || 6 || 7 || 13 || 18 || 12 || 1 || 0|| 1 || 6 	
|-
|2019-2020|| HC Bienne||LNA ||45||1||3||4||16||-||-||-||-||-

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Naissance en avril 1984
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace